Лесные хомяки () — род грызунов, встречающийся в Северной Америке, в частности на юго-западе США и севере Мексики. Животное размером чуть меньше обыкновенной крысы, с длинным пушистым хвостом.

Лесные хомяки, обитающие поблизости от людей, ведут преимущественно ночной образ жизни. Собирают мелкие предметы для строительства гнезда.

Виды 
Род включает следующие виды:
 
 
  †
 
  †
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  †

Примечания